Palovaara kan syfta på följande platser:

Finland 

 Palovaara (kulle i Finland, Lappland, Tunturi-Lappi, lat 68,42, long 23,74), 
 Palovaara (kulle i Finland, Lappland, Tunturi-Lappi, lat 68,58, long 24,78), 
 Palovaara (kulle i Finland, Lappland, Tunturi-Lappi, lat 68,57, long 23,28), 
 Palovaara (kulle i Finland, Lappland, Tunturi-Lappi, lat 68,42, long 22,83), 
 Palovaara (kulle i Finland, Lappland, Tunturi-Lappi, lat 67,95, long 24,58), 
 Palovaara (kulle i Finland, Lappland, Östra Lappland), 
 Palovaara (kulle i Finland, Lappland, Rovaniemi), 
 Palovaara (kulle i Finland, Lappland, Tornedalen), 
 Palovaara (kulle i Finland, Norra Österbotten), Oulunkaari, 

Robotskapade Finlandförgreningar